Ignaczak – polskie nazwisko. Według danych z lat 90. XX wieku nazwisko to nosi 3978 polskich obywateli.

Osoby noszące nazwisko Ignaczak:
 Ewa Ignaczak – reżyserka teatralna
 Grażyna Ignaczak-Bandych – polska urzędniczka państwowa
 Krzysztof Ignaczak – polski siatkarz
 Marceli Ignaczak – działacz  niepodległościowy
 Marcin Ignaczak – polski archeolog
 Patryk Ignaczak – polski piosenkarz i muzyk
 Stanisław Ignaczak – polski koszykarz

Przypisy